Europa-Parlamentsvalget 2004 i Sverige blev afholdt i 2004. Ved valget skulle der findes 19 repræsentanter eller mandater til Europa-parlamentet. I valget var hele Sverige en valgkreds, der var en spærregrænse på fire procent. Omkring 6.8 millioner svenskere havde stemmeret. Kandidaterne som var på valg stod på samme valglister, og mandaterne blev fordelt efter Sainte-Laguës metode.

Valgdeltagelsen var på 37,85%, som var en procent lavere end i 1999. Dette er samtidigt den laveste valgdeltagelse i et svensk Europa-parlamentsvalg nogensinde. Det var også den laveste valgdeltagelse af alle medlemsstater som blev medlem af EU før 2004. Til sammenligning var valgopslutningen til Riksdagsvalget i 2002 og 2006 over 80%.

Valgresultat

Sverige
Politiske valg i Sverige